Хюбшман — фамилия. Известные носители:

 Хюбшман, Генрих (1848—1908) — немецкий филолог.
 Хюбшман, Томаш (род. 1981) — чешский футболист.

См. также